Gaio Giulio Cesare Germanico – meglio noto come Caligola
Germanico Giulio Cesare
Giulio Germanico – incrociatore leggero appartenente alla classe Capitani Romani, convertito nel secondo dopoguerra in conduttore di flottiglia